Устав ООН — международный договор, учреждающий международную Организацию Объединённых Наций; подписан 26 июня 1945 года в Сан-Франциско на заключительном заседании Конференции Объединённых Наций по созданию Международной Организации пятьюдесятью государствами (Австралия, Аргентина, Белорусская ССР, Бельгия, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венесуэла, Гаити, Гватемала, Гондурас, Греция, Дания, Доминиканская Республика, Египет, Индия, Ирак, Иран, Канада, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Либерия, Ливан, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сирия, СССР, США, Турция, Украинская ССР, Уругвай, Филиппины, Франция, Чехословакия, Чили, Эквадор, Эфиопия, Югославия и ЮАС) и вступил в силу 24 октября 1945 года, после того, как был ратифицирован постоянными членами Совета Безопасности ООН и большинством других государств, подписавших Устав.

Все страны, подписавшие Устав, обязаны соблюдать его статьи; кроме того, их обязательства по Уставу ООН превалируют над всеми другими обязательствами, вытекающими из других международных договоров. Устав был ратифицирован большинством стран мира; единственное исключение среди общепризнанных стран составляет Святой престол, который предпочёл сохранить за собой статус постоянного наблюдателя, в связи с чем не является стороной, которая подписала документ в полном объёме.

История создания документа 
В 1945 году представители 50 стран собрались в Сан-Франциско на Конференции Объединённых Наций по созданию международной организации, чтобы разработать Устав ООН. В основу работы делегаты положили предложения, выработанные представителями Китая, Советского Союза, Великобритании и Соединённых Штатов на конференции в Думбартон-Оуксе в августе-октябре 1944 года. Устав был подписан 26 июня 1945 года представителями 50 стран. Польша, не представленная на Конференции, подписала его позднее и стала 51-м государством-основателем.

К 24 октября 1945 года Устав был ратифицирован Китаем, Францией, Советским Союзом, Великобританией, Соединёнными Штатами и большинством других подписавших его государств. В 1947 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 24 октября Днём Объединённых Наций, который будет посвящён осведомлению народов мира о целях и достижениях Организации Объединённых Наций.

Оглавление 
 Примечание
 Преамбула
 Глава I: Цели и Принципы (статьи 1—2)
 Глава II: Члены Организации (статьи 3—6)
 Глава III: Органы (статьи 7—8)
 Глава IV: Генеральная Ассамблея (статьи 9—22)
 Глава V: Совет Безопасности (статьи 23—32)
 Глава VI: Мирное разрешение споров (статьи 33—38)
 Глава VII: Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии (статьи 39—51)
 Глава VIII: Региональные соглашения (статьи 52—54)
 Глава IX: Международное экономическое и социальное сотрудничество (статьи 55—60)
 Глава X: Экономический и Социальный Совет (статьи 61—72)
 Глава XI: Декларация в отношении несамоуправляющихся территорий (статьи 73—74)
 Глава XII: Международная система опеки (статьи 75—85)
 Глава XIII: Совет по Опеке (статьи 86—91)
 Глава XIV: Международный Суд (статьи 92—96)
 Глава XV: Секретариат (статьи 97—101)
 Глава XVI: Разные постановления (статьи 102—105)
 Глава XVII: Мероприятия по безопасности в переходный период (статьи 106—107)
 Глава XVIII: Поправки (статьи 108—109)
 Глава XIX: Ратификация и подписание (статьи 110—111)

Нарушения Устава ООН 
Как следует из определения, Устав ООН обязателен к исполнению всеми странами-участницами и прямо запрещает некоторые действия:

Угроза силой или её применение 

С принятием Устава ООН в 1945 году угроза силой или её применение были запрещены, за исключением случаев:
 индивидуальной или коллективной самообороны;
 применения по решению Совета Безопасности ООН.

Изменения Устава ООН 
Согласно главе XVIII Устава, любое его изменение может быть совершено только после ратификации двумя третями членов ООН, включая всех постоянных членов СБ ООН, которыми, согласно ст. 23 Устава, являются Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки. В Устав трижды вносились поправки: в 1963, 1965 и 1973 годах.

См. также 
 Конференция в Думбартон-Окс

Примечания

Ссылки 

 Полный текст Устава ООН на русском языке
 Рост численности членов ООН с 1945 года

Договоры и конвенции ООН
События 26 июня
Июнь 1945 года
1945 год в Калифорнии
Международные договоры Австралии
Международные договоры Аргентины
Международные договоры Белоруссии
Международные договоры Бельгии
Международные договоры Боливии
Международные договоры Бразилии
Международные договоры Великобритании
Международные договоры Венесуэлы
Международные договоры Гаити
Международные договоры Гватемалы
Международные договоры Гондураса
Международные договоры Греции
Международные договоры Дании
Международные договоры Доминиканской Республики
Международные договоры Египта
Международные договоры Индии
Международные договоры Ирака
Международные договоры Ирана
Международные договоры Канады
Международные договоры Китая
Международные договоры Колумбии
Международные договоры Коста-Рики
Международные договоры Кубы
Международные договоры Либерии
Международные договоры Ливана
Международные договоры Люксембурга
Международные договоры Мексики
Международные договоры Нидерландов
Международные договоры Никарагуа
Международные договоры Новой Зеландии
Международные договоры Норвегии
Международные договоры Панамы
Международные договоры Парагвая
Международные договоры Перу
Международные договоры Сальвадора
Международные договоры Саудовской Аравии
Международные договоры Сирии
Международные договоры СССР
Международные договоры США
Международные договоры Турции
Международные договоры Украины
Международные договоры Уругвая
Международные договоры Филиппин
Международные договоры Франции
Международные договоры Чехословакии
Международные договоры Чили
Международные договоры Эквадора
Международные договоры Эфиопии
Международные договоры Югославии
Международные договоры ЮАР
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании